Sleeping Giant steht für:

 Sleeping Giant (Connecticut), Berg in Connecticut, Vereinigte Staaten
 Sleeping Giant (Band), US-amerikanische Band